Molekulska formula -{C16H13ClN2O}- se može odnositi na:

 Диазепам
 Mazindol